Mississippi, az Egyesült Államok egyik tagállama
 Mississippi, folyó az Egyesült Államok területén